La província de Kaluga (en rus Калу́жская о́бласть, tr. Kalújskaia óblast) és un subjecte federal, un oblast, de Rússia. Té una extensió de 29.900 km².

L'any 2000 tenia una població de 1.081.000 habitants.

Referències

Vegeu també 
 Cràter de Kaluga
 Balabànovo
 Bórovsk

 
Orde de Lenin